I-15 puede referirse a:

La Interestatal 15, una carretera que cruza por los estados de California, Nevada, Arizona, Utah, Idaho y Montana.
El Polikarpov I-15, un avión de caza soviético.
El VEF I-15, un avión de entrenamiento lituano.
El I-15, un submarino Tipo B1 de la Armada Imperial Japonesa.
El I-15, un submarino Tipo AM de la Armada Imperial Japonesa.